Grainfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Grainfield Township (Kansas)
 Grainfield Township (North Dakota)